Poljani je lahko:
 Poljani, Kakanj (Bosna in Hercegovina)
 Poljani, Grubišno Polje (Hrvaška)